Facit kan avse:

 Facit – en samling svar till övningsuppgifter
 Facit (musikalbum) – ett musikalbum av Säkert!
 Facit AB – ett tidigare svenskt industriföretag
 Facit Förlags AB – en svensk utgivare av frimärkskataloger